Afonso Gil Castelo Branco - promotor de justiça e político brasileiro
 Francisco Gil Castelo Branco - diplomata, escritor e cônsul-geral brasileiro
 Francisco Gil Castelo Branco (general) - militar brasileiro
 Mariano Gil Castelo Branco - primeiro e único barão de Castello Branco

Desambiguações de antropônimos